Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu – centralna informacja turystyczna prowadzona przez Gminę Miasta Toruń.

Lokalizacja 
Siedziba OIT znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, w północnej pierzei Rynku Staromiejskiego, pod numerem 25.

Charakterystyka  

OIT powstał na początku lat 90. XX w., a jego siedzibą stała się zabytkowa kamienica przy Rynku Staromiejskim 25. Zajmuje się on bezpłatnie udzielaniem informacji o atrakcjach turystycznych Torunia, najważniejszych imprezach kulturalnych i sportowych oraz bazie hotelowej. Można w nim także nabyć m.in., upominki regionalne, przewodniki, informatory, foldery, albumy, atlasy, mapy, plany miast i widokówki, głównie związane z Toruniem. Szacuje się, że Ośrodek odwiedza rocznie ponad 40 tysięcy gości. 

OIT zajmuje się również badaniem ruchu turystycznego w Toruniu. W 2018 roku, według analizy tej instytucji, do Torunia przyjechało ponad 2,35 mln turystów.

Siedziba 
Ośrodek znajduje się na parterze kamienicy z XV w., przebudowanej w połowie XIX w. w stylu historyzującym. W 1952 roku została ona objęta ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Starego i Nowego Miasta. Figuruje ona również w gminnej ewidencji zabytków (nr 677).
W 2016 roku wnętrza OIT zostały wyremontowane.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Turystyka w Polsce
Kultura w Toruniu
Kamienice w Toruniu
Architektura historyzmu w Toruniu